Lago das Garças är en sjö i Brasilien.   Den ligger i delstaten Amazonas, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Brasília. Lago das Garças ligger  meter över havet. Arean är  kvadratkilometer. Den ligger vid sjön Lago Grande Urucurituba. Den sträcker sig 3,6 kilometer i nord-sydlig riktning, och 2,8 kilometer i öst-västlig riktning.

I omgivningarna runt Lago das Garças växer i huvudsak städsegrön lövskog. Runt Lago das Garças är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Amazonas (delstat i Brasilien)
Insjöar i Brasilien större än 5 kvadratkilometer